ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» –  птицефабрика на Южном Урале, на её основе появился агрохолдинг Равис. Одна из крупнейших птицефабрик России, рекордсмен по производству мяса птицы на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.  Предприятие замкнутого цикла производства, которое включает выращивание племенного яйца, кормопроизводство, производство и переработку мяса бройлера, свинины, говядины и дальнейшую реализацию продукции через магазины фирменной торговли и других торговых сетей.

Структура агрокомплекса 
 6 сельхозпредприятий: в Еткульском, Варненском, Сосновском и Уйском районах.
 3 племрепродуктора (Еткульский, Шершневский и Песчаный)
 сеть магазинов под брендом Равис (400 шт на 2019 году)

Территория поставки продукции 
Россия

Казахстан

Китай

Основное предприятие 
ООО “Равис - Птицефабрика Сосновская” в поселке Рощино Сосновского района.

История 
 10 мая 1977 года Советом Министров СССР было принято постановление № 360 о строительстве птицефабрики «Промышленная».
 1978 Началось строительство птицефабрики
 1981 Запущен первый пусковой комплекс
 6 августа 1992 года появился  АОЗТ «Равис – птицефабрика Сосновская».

Награды 
 Агро-2015 - восьми наград
 Агро-2016 - 16 наград
 Агро-2017 - 6 наград
 VI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа - 6 наград
 Агро-2019 - 6 наград

Директора 
 Б. Е. Соковцев (1981—85)
 М. А. Лежнев (1985—95)
 И. Л. Черепанов (1995—96)
 А. Б. Еськов (1996—97)
 П. Г. Ивлев (1997—98)
 С. М. Сергеев (1999—2000)
 П. А. Подгорнов с 2000 года и по наст. время

Скандалы 
 2013 год - «Равис» в центре скандала: возбуждено дело о попытке захвата ПКЗ «Дубровский»
 2019 год - Гендиректора «Рависа» Андрея Косилова оштрафовали за экологические нарушения птицефабрики
 2019 год - Скандал вокруг халяльной продукции агрохолдинга «Равис» получил мощный резонанс
 2019 год - Бывший челябинский вице-губернатор устроил ДТП на «встречке»
 2020 год - Отходы отгоняют «Равис»

См. также 
 Яйцо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница в соц. сети Инстаграмм

Предприятия Челябинска
Сельскохозяйственные компании России
Челябинская
Челябинская